В парному розряді жіночого тенісного турніру Avon Championships of Washington 1982, що проходив у рамках Туру WTA 1982, Кеті Джордан і Енн Сміт виграли титул, у фіналі перемігши пару Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер 6-2, 3-6, 6-1.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (фінал)
 Кеті Джордан /  Енн Сміт (переможницяsse)

 Сью Баркер /  Енн Кійомура (чвертьфінал)
 Барбара Поттер /  Шерон Волш (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Washington